Банк Неаполя () — итальянский банк, основанный в 1539 году и являвшийся одним из старейших в мире по дате основания. До 2002 года банк являлся независимым, пока его не приобрела банковская группа ; позже он стал фактически дочерним предприятием Intesa Sanpaolo. В феврале 2018 года Intesa Sanpaolo объявила об изменениях в бизнес-плане, которые предусматривали закрытие банка Неаполя и ряда других брендов, а также поглощении его собственно предприятием Intesa Sanpaolo S.p.A.

История 
Корни Банка Неаполя восходят к первым историческим банкам Италии, которые появились в современном виде в Неаполе в XVI — XVII веках. Одним из предков Банка Неаполя является Банк Аннунциата (), основанный в 1463 году. В 1539 году в Неаполе появился так называемый «Банк благочестия» (), являвшийся одним из видов ломбардов — «». Этот банк выдавал беспроцентные кредиты, а с 1584 года открывал вклады: в том же 1584 году банк был официально признан со стороны вице-короля Неаполя.

С 1587 по 1640 годы в Неаполе были открыты семь банков, которые оказывали аналогичные услуги и действовавшие независимо друг от друга:
 Banco dei Poveri (1563)
 Banco della Santissima Annunziata (1587)
 Banco del Popolo (1589)
 Banco dello Spirito Santo (1590)
 Banco di Sant'Eligio (1592)
 Banco di San Giacomo e Vittoria (1597)
 Banco del Salvatore (1640)

В 1794 году король Неаполя Фердинанд IV подписал распоряжение об объединении всех восьми банков в единый Национальный банк Неаполя (). В течение XIX века в связи с неоднократными политическими изменениями в Италии этот банк многократно переименовывался и менял свою структуру, переходя то под контроль Бурбонов, то под власть Наполеона, то под власть маршала Мюрата: правивший в 1806—1815 годах Неаполем, Мюрат попытался преобразовать банк в общество с ограниченной ответственностью наподобие Банка Франции и создать Банк Обеих Сицилий (). Этот банк должен был исполнять те же самые функции с помощью двух организаций: Cassa di Corte и Cassa dei Privati. В 1849 году революционные события привели к потере Сицилии, на которой появился собственный . В 1861 году после объединения Италии банк стал называться Банком Неаполя и отчасти отвечать за эмиссию банкнот в Королевстве Италии на протяжении 65 лет (до 1926 года).

В 1936 году он поглотил Сельскохозяйственный коммерческий банк для Юга Италии, а в банках появились специальные отделы для средне- и долгосрочного кредитования отраслей хозяйства. К 1968 году Банк Неаполя насчитывал 480 отделений в Италии и имел филиалы в США, Аргентине, Сомали, Эфиопии, Ливии и представительства в Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Бельгии, ФРГ, Аргентине. Акционерный и резервный капиталы банка на конец 1968 года составляли 90 млрд лир, депозиты — около 2152 млрд лир.

В 1991 году после принятия  банковской деятельностью занялось созданное акционерное общество (società per azioni) под названием «Banco di Napoli» как дочернее предприятие: оригинальное же было преобразовано в  под названием «». Однако банк вскоре обанкротился, в связи с чем прошёл процедуру национализации.

В 1997 году состоялась повторная приватизация банка: был создан   (SGA) и дочернее предприятие . 60% акций банка были приобретены Национальным институтом страхования (, ныне ) и банком  через холдинг INASSIT (позже Banco di Napoli Holding). Позже холдинговую компанию продали группе .

В конце 2002 года Банк Неаполя был приобретён этой же группой, а в 2003 году был переименован в Sanpaolo Banco di Napoli. Для этого в конце 2002 года прежнее предприятие Banco di Napoli S.p.A. поглотила управляющая компания Sanpaolo IMI, а новое дочернее предприятие появилось в апреле 2003 года под названием Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A., заполучив контроль над всеми активами прежнего Банка Неаполя 1 июля 2003 года. В декабре 2006 года после слияния  и  новый банк стал частью группы Intesa Sanpaolo под названием Banco di Napoli S.p.A..

26 ноября 2018 года Банк Неаполя окончательно был закрыт, его имущество и структура были интегрированы в группу Intesa Sanpaolo.

Корпоративная структура 
Включение банка Неаполя в группу  в 2000 году привело к сокращению территории, на которой функционировал и проводил свои операции банк: в Северной и Центральной Европе были закрыты все филиалы, так как зона их деятельности пересекалась с зоной деятельности материнского предприятия; часть филиалов переехала в другие города. Вместе с тем южные филиалы Sanpaolo IMI были переведены в состав нового банка Sanpaolo Banco di Napoli. В итальянских областях Абруцци, Молизе и Лацио, которые исторически в зону обслуживания банка Неаполя не входили, филиалы изначально также были включены в Sanpaolo, но затем в Абруцци и Молизе эти филиалы были переведены под контроль .

По состоянию на 2009 год отделения банка Неаполя присутствовали в Кампании, Апулии, Базиликате и Калабрии, за исключением римского филиала в Палаццо-Монтечиторио. Всего в стране было 687 отделений банка, численность сотрудников достигала 5750 человек.

Примечания

Литература 
 

Компании Неаполя
Банки, основанные в 1539 году
Банки, упразднённые в 2018 году
Неаполь